Генрих Ландесман (; 1821—1902) — австрийский  по философским вопросам и , известный под псевдонимом Иероним Лорм ().

Биография 

Генрих Ландесман родился 9 августа 1821 года в Моравии в семье еврейского торговца. В возрасте пятнадцати лет потерял слух, оглох и почти ослеп и называл сам себя «отрывком человека». Молодость провел в городе Вене, откуда должен был бежать после выхода своей книги: «Wiens poetische Schwingen und Federn», направленной против австрийской цензуры, где автор обнаружил тонкий критический вкус и замечательный полемический дар; это произведение заключало ряд резких выпадов в адрес правительства и канцлера Клеменса фон Меттерниха. Вернуться на родину он смог только после революции 1848—1849 годов в Австрийской империи; местом для проживания он выбрал Баден, близ австрийской столицы.

Среди наиболее известных трудов Г. Ландесмана: «Erz ählungen des Heimgekehrten», «Gabriel Solmar», «Novellen und Scenen», «Intimes Leben», «Späte Vergeltung», «Der ehrliche Name», «Schatten aus vergangzenen Tagen», «Ein Kind des Meeres», «Vor dem Attentat», «Der fahrende Geselle», «Das Leben kein Traum», «Die beiden Töchter des Hauptmanns», «Die Geheimrä tin». Согласно «ЭСБЕ», все эти повести и романы «выдаются серьезными художественными достоинствами, очень тонко разработаны и оригинальны по приему и выполнению». 

Критические и философские сочинения автора отличаются изяществом вкуса и широтой миросозерцания; к ним можно отнести: «Philosophisch-Kritische Streifz üge», «Geflügelte Stunden», «Diogenes im Tintenfass», «Die Muse des Glücks», «Moderne Einsamkejt», «Zwei Beiträ ge zur Lebensphilosophie», «Der Grundlose Optimismus», «Der Naturgenuss» и «Natur und Geist im Verbaliniss zu den Naturepochen». 

По словам автора хроник жизни литераторов Ф. Ф. Фидлера, стихотворения Ландесмана «полны глубокого, но не резко отрицательного пессимизма, и отличаются богатым идейным содержанием и лирическими порывами, наряду с законченностью формы» («Gedichte», 7 издание; 1894).

Генрих Ландесман умер 3 декабря 1902 года в городе Брно, где провел последние дни со своими детьми.

Его сестра Нина была женой немецкого писателя и поэта еврейского происхождения Бертольда Ауэрбаха.

Библиография 
 
 Wien's poetische Schwingen und Federn, Wien 1847
 Gräfenberger Aquarelle, Berlin, A. Duncker 1848
 Erzählungen des Heimgekehrten, Prag 1851
 Abdul, Berlin, A. Duncker 1852
 Ein Zögling des Jahres 1848. Roman, Wien 1855
 Am Kamin. Erzählungen, Berlin 1856
 Intimes Leben. Novelletten, Prag 1860
 Die Alten und die Jungen. Dramatisches Genrebild in 1 Akt, Berlin 1862
 Novellen, Wien 1864
 Das Forsthaus. Schauspiel in 3 Aufzügen, Wien 1864
 Gedichte, Hamburg 1870
 Philosophisch-Kritische Streifzüge, Berlin 1873
 Geflügelte Stunden. Leben, Kritik, Dichtung, Leipzig 1875
 Hieronymus Napoleon in Westphalen. Schauspiel, 1875 (ungedruckt)
 Der Naturgenuss. Eine Philosophie der Jahreszeiten, Berlin 1876
 Neue Gedichte, Dresden 1877
 Todte Schuld. Roman, Stuttgart 1878
 Späte Vergeltung. Roman, Hamburg 1879
 Der ehrliche Name. Aus den Memoiren einer Wiener Jüdin, Dresden 1880
 Ausserhalb der Gesellschaft. Roman, 1881
 Der Abend zu Hause. Betrachtendes Verweilen bei Wissenschaft und Leben, Berlin, A. Hofmann 1881
 Wanderer's Ruhebank. Erzählungen, Leipzig 1881
 Ein Kind des Meeres. Roman, Dresden 1882
 Ein Schatten aus vergangenen Tagen. Roman, Stuttgart 1882
 Der fahrende Geselle. Roman, Leipzig 1884
 Natur und Geist im Verhältniß zu den Culturepochen, Teschen 1884
 Vor dem Attentat. Roman, Dresden 1884
 Die schöne Wienerin. Roman, Jena 1886
 Kleine Romane, 3 Bde., Breslau 1888
 Die Muse des Glücks und Moderne Einsamkeit. Zwei Beiträge zur Lebensphilosophie, Dresden 1893
 Der grundlose Optimismus. Ein Buch der Betrachtung, Wien 1894
 Meditationen über Lyrik, 1877 (aus: Deutsche Dichterhalle)

См. также 
 Азбука Лорма

Примечания

Литература 
 
 Landesmann, Heinrich // Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich .

Ссылки 
 Hieronymus Lorm.
 Jewish Encyclopedia
 Hieronymus Lorm // Deutsche Digitale Bibliothek .

Немецкие поэты
Немецкие писатели
Еврейские поэты
Похороненные на Еврейском кладбище (Брно)